Государственный концертный зал имени Арнольда Каца — был открыт в Новосибирске 11 сентября 2013 года. Зал является основной концертной и репетиционной площадкой Новосибирской филармонии, где базируется большинство филармонических коллективов.

Общая площадь Государственного концертного зала имени Арнольда Каца составляет 21,5 тысяч квадратных метров, Общая площадь фойе – 1080 кв. м., в т. ч. балкон – 115 кв. м.. Зал рассчитан на 1080 зрителей, в том числе 12 мест для людей с ограниченными возможностями. 

Архитектурный проект нового зала был разработан ООО «Н-ск Градострой-2002» (руководитель Владимир Ермишкин).
До начала проектирования нового зала было сформулировано техническое задание, в формировании которого специалисты филармонии приняли активное участие. Все пожелания концертной организации были учтены и воплощены в проекте зала. На сегодняшний день не реализована лишь установка органа, которая запланирована на ближайшие годы. И архитектура зала, и его акустические параметры были разработаны с учетом монтажа органа.

Зал назван в честь Арнольда Михайловича Каца (18.09.1924 — 22.01.2007), лауреата Государственной премии России, народного артиста СССР,  профессора, почетного жителя Новосибирска.

Арнольд Михайлович является основателем Новосибирского академического симфонического оркестра (1956). До своей кончины являлся его художественным руководителем и главным дирижером. Оркестр занял достойное место в ряду лучших симфонических коллективов своей страны и мира. География гастролей оркестра включала в себя города России, самые престижные российские залы и, начиная с 1970 года, Болгарию, Югославию, Австрию, Бельгию, Великобританию, Германию, Италию, Испанию, Люксембург, Нидерланды, Португалию, Финляндию, Францию, Швейцарию, Японию.

Хронология 
 25 декабря 2012 года — окончен первый этап строительства и проведены акустические испытания.
 14 мая 2013 года зал был введён в эксплуатацию. В честь торжества на новой сцене выступил Академический симфонический оркестр Новосибирской государственной филармонии (дирижёр Гинтарас Ринкявичус); Русский академический оркестр (дирижёры Рустам Дильмухаметов и Владимир Гусев, солисты Сергей Кузьмин — тенор, Екатерина Марзоева — меццо-сопрано).
 11 сентября 2013 г. состоялось торжественное открытие зала и симфонический концерт с участием Владимира Спивакова, Вадима Репина и Новосибирского академического симфонического оркестра. 

С 2014 года в Новосибирске на сцене новой концертной площадки проходит музыкальный фестиваль при участии известных музыкантов под патронажем всемирно известного скрипача Вадима Репина.

Примечания

Ссылки 
 В Большом концертном зале имени А.Каца прошли акустические испытания
 В Новосибирске открылся концертный зал имени Арнольда Каца 11.09.13 г. 
 Первый симфонический концерт 25.12.12 г. (закрытый) 
 Симфонический концерт с уч. губернатора Василия Юрченко 14.05.13 г. (закрытый)  
 Пресс-тур перед открытием 05.09.13 г.  
 Пресс-конференция на открытии зала 11.09.13 г.  
 Репетиция с уч. В. Спивакова и В. Репина 11.09.13 г.  
 Торжественное открытие зала и концерт 11.09.13 г.   
 Виртуальный тур по концертному залу, октябрь 2013 г.   

Концертные залы России
Новосибирская филармония